Satz von Cramér steht für:

 Satz von Cramér (Normalverteilung) (auch Satz von Lévy-Cramér) über Summen normalverteilter Zufallsvariablen
 Satz von Cramér (Große Abweichungen) (auch Satz von Cramér-Chernoff) über die Konvergenz identisch verteilter Zufallsvariablen
 Satz von Cramér-Wold über die Bestimmtheit eines Maßes durch seine eindimensionalen Projektionen